Jima kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 
1 Jima Abajo, kommun, La Vega,

Etiopien 
2 Jima (zon), Oromia, 
3 Jima, ort, Oromia,

Kina 
4 Jima (socken i Kina), Tibet,